Piotr Niemiec (ur. 1976) – polski matematyk
 Piotr Niemiec (ur. 1982) – polski siatkarz